Zug – miasto w Szwajcarii
 Zug – kanton w Szwajcarii
 Zug – jezioro w Szwajcarii
 Zug – stacja kolejowa  w Zug
 Szymon Bogumił Zug – architekt